Ислямов — фамилия; имеет женскую форму Ислямова.
 Ислямов, Абселям (1907—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ислямов, Исхак Ибрагимович (1865—1929) — офицер флота Российской империи, гидрограф, исследователь Арктики.
 Ислямов, Ленур Эдемович (род. 1966) — российский и украинский бизнесмен крымскотатарского происхождения, политический деятель.